Аркадий Георгиевич Снесарев (23 января 1932, Москва, СССР — 15 марта 1979, там же) — советский сценарист, режиссёр и редактор.

Биография 
Родился 23 января 1932 года в Москве.

В 1949 году поступил на киноведческий факультет ВГИКа, который окончил в 1954 году.

В 1959—1979 годах — редактор киностудии «Союзмультфильм».

С тех пор стал писать сценарии к советским мультфильмам, являлся членом худсовета киностудии «Союзмультфильм» и членом редколлегии сатирического киножурнала «Фитиль».

Автор статей по вопросам кино в газетах и журналах (в том числе «Вопросы драматургии», «Ежегодник кино»). 

Скоропостижно скончался 15 марта 1979 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Фильмография

Режиссёр 
 1969 — Крылья дядюшки Марабу

Сценарист 
 1960 — Конец Чёрной топи
 1962 — Банальная история
 1963 — Заяц и ёж
 1966 — Я жду птенца
 1967 — Гора динозавров
 1969 — Крылья дядюшки Марабу
 1970 — Самый главный
 1974 — Ваня Датский

посмертная премьера 
 1980 — Лебеди Непрядвы
 1987 — Кувшинка

Редактор 
 1959 — Скоро будет дождь
 1959 — Легенда о Завещании мавра
 1959 — Пересолил
 1960 — Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера
 1960 — Мурзилка и великан
 1961 — Дорогая копейка
 1961 — Фунтик и огурцы
 1962 — Живые цифры
 1962 — Мир дому твоему
 1962 — Небесная история
 1965 — Добрыня Никитич
 1965 — Рикки-Тикки-Тави
 1966 — Главный Звёздный
 1966 — Гордый кораблик
 1966 — Жу-жу-жу
 1966 — Мой зелёный крокодил
 1966 — Окно
 1966 — Самый, самый, самый, самый
 1966 — Сегодня день рождения
 1967 — Будильник
 1967 — Зеркальце
 1967 — Легенда о Григе
 1967 — Маугли. Ракша
 1967 — Межа
 1967 — Песня о соколе
 1967 — Пророки и уроки
 1968 — Маугли. Похищение
 1968 — Ничто не забыто
 1968 — Стеклянная гармоника
 1968 — Фильм, фильм, фильм
 1969 — Бременские музыканты
 1969 — Возвращение с Олимпа
 1969 — В стране невыученных уроков
 1969 — Дед Мороз и лето
 1969 — Ну, погоди! (выпуск 1)
 1969 — Маугли. Последняя охота Акелы
 1969 — Весёлая карусель № 1
 1970 — «Метеор» на ринге
 1970 — Маугли. Битва
 1970 — Ну, погоди! (выпуск 2)
 1970 — Обезьяна с острова Саругасима
 1970 — Синяя птица
 1970 — Юноша Фридрих Энгельс
 1971 — Маугли. Возвращение к людям
 1971 — Аргонавты
 1971 — Весёлая карусель № 3
 1972 — Весёлая карусель № 4
 1972 — Рассказы старого моряка. Антарктида
 1972 — Волшебная палочка
 1972 — Куда летишь, Витар?
 1972 — Ну, погоди! (выпуск 5)
 1972 — Русские напевы
 1972 — Фока — на все руки дока
 1973 — Ну, погоди! (выпуск 6)
 1973 — В мире басен
 1973 — Детство Ратибора
 1973 — Персей
 1973 — По следам бременских музыкантов
 1973 — Сказка о попе и о работнике его Балде
 1973 — Весёлая карусель № 5
 1973 — Маугли
 1974 — Вершки и корешки
 1974 — Дарю тебе звезду
 1974 — Заяц Коська и родничок
 1974 — Ну, погоди! (выпуск 8)
 1974 — Прометей
 1974 — Шёл трамвай десятый номер
 1974 — Весёлая карусель № 6
 1975 — Василиса Микулишна
 1975 — И мама меня простит
 1975 — Комаров
 1975 — Мимолётности
 1975 — Весёлая карусель № 7
 1976 — Весёлая карусель № 8
 1976 — Икар и мудрецы
 1976 — Котёнок по имени Гав (выпуск 1)
 1976 — Ну, погоди! (выпуск 9)
 1976 — Ну, погоди! (выпуск 10)
 1976 — Слушается дело о... Не очень комическая опера
 1976 — Стадион шиворот-навыворот
 1976 — 38 попугаев
 1977 — Бравый инспектор Мамочкин
 1977 — Зайчонок и муха
 1977 — Не любо — не слушай
 1977 — Ну, погоди! (выпуск 11)
 1977 — Полигон
 1977 — Старый дом
 1977 — 38 попугаев. Как лечить удава
 1978 — На задней парте (выпуск 1)
 1979 — Как лиса зайца догоняла
 1979 — Кто получит приз?

Автор текста 
 1970 — Внимание, волки!

Литература

Ссылки 
 Снесарев Аркадий Георгиевич — animator.ru
 Аркадий Снесарев — Энциклопедия отечественного кино
 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.
 Род Снесаревых.

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Выпускники киноведческого факультета ВГИКа
Персоналии:Союзмультфильм
Киножурнал «Фитиль»
Режиссёры СССР
Сценаристы СССР
Сценаристы мультипликации